Die Egyptian Premier League 1981/82 war die 26. Saison der Egyptian Premier League, der höchsten ägyptischen Meisterschaft im Fußball. Meister wurde zum 18. Mal al Ahly Kairo. Tersana SC, El-Plastic, El Mansoura SC und Esco FC stiegen ab. Neu in der Liga waren Gazl Domiyat und El-Plastic.

Modus 

Jede der 14 Mannschaften spielten je zweimal gegeneinander.

Tabelle

Einzelnachweise 

Egyptian-Premier-League-Saison
Fußballsaison 1981/82